Espinheiro (Alcanena), freguesia in Alcanena, Portugal.
Espinheiro (Recife), wijk in Recife, Brazilië.